Gereedschap:
 Werktuig, een stuk gereedschap
 Gereedschapswerktuig, een machine waarmee het werk van traditioneel handgereedschap is gemechaniseerd
 Zintuig, een fysiologisch stuk gereedschap
 een vaartuig, een voertuig, een vliegtuig
 Tuigage (schip), al wat tot de optuiging van een schip behoort. Zoals zeilen en het lopend want.
 Tuigage (rij- of trekdier), riemen om het lichaam van een dier:
 Paardentuig, het tuigage bij een paard
 Tuig (soort harnas) voor een persoon, meestal voor de veiligheid op hoogte (zekering), bijvoorbeeld in een tokkelbaan, of een tuigje voor een peuter, aan een lijn die door de begeleider wordt vastgehouden
 Theatergroep Tuig, een Nederlands theatergezelschap
 Tuig van de richel, een uitdrukking voor 'slecht volk', mensen die zich schuldig maken aan criminaliteit en anderen lastig vallen of mishandelen. Tuig is een afkorting van 'werktuig', omdat er ook ondeugdelijke werktuigen bestonden werd het woord 'tuig' een begrip voor slechte spullen en later ook slechte mensen. De afkomst van 'richel' is onduidelijk, het kan verwijzen naar de allergoedkoopste plaatsen in een schouwburg of een dikke plank in de koestal waarop het vee met de achterpoten stond ('vee' of 'vee van de richel' was eveneens een pejoratieve uitdrukking voor slecht volk).